Tingis bezeichnet:

in der Antike die Stadt Tanger
eine Gattung der Netzwanzen; siehe Tingis (Gattung)